El término Yubileini ( y ) puede referirse a:

Yubileini (Brest), localidad de la provincia de Brest, en Bielorrusia.
Yubileini (Gomel), localidad de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Yubileini (Grodno), localidad de la provincia de Grodno, en Bielorrusia.
Yubileini (Minsk), localidad de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.
Yubileini (Maguilov), localidad de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.

Yubileini (Amur), localidad del óblast de Amur, en Rusia.
Yubileini (Buriatia), localidad de la república de Buriatia, en Rusia.
Yubileini (Irkutsk), localidad del óblast de Irkutsk, en Rusia.
Yubileini (Janti-Mansi), localidad del distrito autónomo de Janty-Mansi - Yugrá, en Rusia.
Yubileini (Kaluga), localidad del óblast de Kaluga, en Rusia.
Yubileini (Kotélnich, Kírov), localidad del raión de Kotélnich del óblast de Kírov, en Rusia.
Yubileini (Omutninsk, Kírov), localidad del raión de Omutninsk del óblast de Kírov, en Rusia.
Yubileini (Órichi, Kírov), localidad del raión de Omutninsk del óblast de Kírov, en Rusia.
Yubileini (Krasnodar), mikroraión de la ciudad de Krasnodar del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yubileini (Temriuk, Krasnodar), localidad del raión de Temriuk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yubileini (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Yubileini (Mari-El), localidad de la república de Mari-El, en Rusia.
Yubileini (Koroliov), mikroraión de la ciudad de Koroliov del óblast de Moscú, en Rusia.
Yubileini (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Yubileini (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Yubileini (Perm), localidad del krai de Perm, en Rusia.
Yubileini (Riazán), localidad del óblast de Riazán, en Rusia.
Yubileini (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Yubileini (Tambov), localidad del óblast de Tambov, en Rusia.
Yubileini (Tver), localidad del óblast de Tver, en Rusia.
Yubileini (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
Yubileini (Totma, Vólogda), localidad del raión de Totma del óblast de Tula, en Rusia.
Yubileini (Ústiuzhna, Vólogda), localidad del raión de Ústiuzhna del óblast de Tula, en Rusia.
Yubileini (Yaroslav), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Yubileini (Zabaikalie), localidad del krai de Zabaikalie, en Rusia.

Yubileini (Dnepropetrovsk), localidad del óblast de Dnepropetrovsk, en Ucrania.
Yubileini (Lugansk), localidad del óblast de Lugansk, en Ucrania.